Zaporizja, een stad in Oekraïne
Zaporizja (gebied), een historische regio in Oekraïne
Zaporozje-Kozakken